Das Zisterzienserinnenkloster Villamayor de los Montes ist seit 1228 ein Kloster der Zisterzienserinnen in Villamayor de los Montes, Provinz Burgos, in Spanien.

Geschichte 
García Fernández de Villamayor (1170–1241), Verwandter der Äbtissin des Klosters Las Huelgas, stiftete 1228 in Villamayor de los Montes (10 Kilometer nördlich Lerma) am Ort des früheren Klosters San Vicente das Nonnenkloster Monasterio de Santa María la Real. Von 1617 bis 1627 wechselte der Konvent nach Lerma, kehrte aber dann zurück und besteht dort bis heute. Der Konvent gehört zur Zisterzienserinnenkongregation San Bernardo (C.C.S.B.). Die Kirche ist gotisch, der Kreuzgang wird von Peugniez als “magnifique” gelobt.

Literatur 
 Gonzalo Martínez Díez und Vidal González Sánchez (Hrsg.): Monasterio Cisterciense Santa María la Real de Villamayor de los Montes. Burgos 2000 (Colección diplomática). 
 Fray Valentín de la Cruz: Guía espiritual, histórico-artística del Monasterio Cisterciense de Santa María la Real de Villamayor de los Montes. La Olmeda, Burgos 2003.
 Historia del real monasterio cisterciense de Santa María la Real de Villamayor de los Montes. In: Cistercium. Revista cisterciense 4, 1952, S. 181–188.
 Salvador Ándrés Ordax: El monasterio cisterciense de Villamayor de los Montes (Burgos). In: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología BSSA 58, 1992, S. 281–300.
 Bernard Peugniez: Le Guide Routier de l’Europe Cistercienne. Editions du Signe, Straßburg 2012, S. 817.

Weblinks 
 Webauftritt des Klosters, spanisch
 Klosterseite, spanisch, reich bebildert
 Kunstseite zum Kloster, spanisch
 Tourismusseite zum Kloster, spanisch

  

Zisterzienserinnenkloster in Spanien
Klosterbau in Spanien
Provinz Burgos
Gegründet 1228
Kloster in Kastilien und León